Des autoroutes de plusieurs pays portent le code A601 ou A-601 :
  Autoroute belge A601, une autoroute de liaison à Liège ;
  Autoroute espagnole A-601, reliant Ségovie à Valladolid.